Zero Regio — демонстрационный проект Евросоюза по развитию водородной инфраструктуры в двух регионах Европы. Zero Regio осуществляется в Ломбардии (Италия) и Рейн — Майн (Германия).

Финансирует проект Европейская комиссия в рамках 6-й Исследовательской Программы (6th Framework Programme). Срок действия проекта — 5 лет.

Цель проекта — развитие и демонстрация водородной инфраструктуры. На первом этапе проекта компания Eni должна открыть две водородные заправочные станции.

Официальный старт Zero Regio состоялся в ноябре 2004 г. с открытием индустриального парка Höchst, Франкфурт. В Индустриальном парке открыта заправочная станция Agip. Заправочная станция работает с жидким и газообразным водородом, природным газом, сжиженным нефтяным газом (LPG) и традиционными топливами. Водород поставляется на заправочную станцию по трубопроводу протяжённостью 1,7 км. Водород производится на заводе компании Linde AG. Завод производит ежегодно 30 млн м³. водорода. Водород поставляется конечному потребителю как в жидком, так и в газообразном виде с давлением 350 и 700 бар.

Agip открыла аналогичный мультиэнергетический центр в Ломбардии. Водород производится на заправочной станции из природного газа, а также может поставляться с химических производств. Водород поставляется конечному потребителю в газообразном виде с давлением 300 бар.

В проекте принимают участие 16 партнёров из 4 стран Евросоюза. Координатор проекта энергетическая компания Eni.

Партнёры проекта: Linde AG, Daimler, Agip, Eni S.p.A, университеты и институты Италии, Швеции и Дании.

Цель Европейской комиссии к 2020 году 5 % автомобильного транспорта перевести на водородное топливо.

См. также 
 Водородное шоссе
 Водородная заправочная станция
 Clean Urban Transport for Europe

Ссылки 
 Zero Regio официальный сайт 
 Заправочная водородная станция проекта Zero Regio во Франкфурте, 2009

Водородная энергетика
Европейская комиссия